Sutherland pode ser:

 Alexander Sutherland Neill: educador, escritor e jornalista escocês
 Donald Sutherland: ator canadense;
 Earl Wilbur Sutherland Jr.: fisiologista norte-americano, nobel de Medicina em 1971;
 Fern Sutherland: atriz neozelandesa
 Ivan Sutherland: pioneiro na Internet;
 Joan Sutherland: soprano australiana;
 Kiefer Sutherland: ator inglês;
 Sutherland (Cataratas): Cataratas situadas na Nova Zelândia;
 Sutherland (Escócia): Divisão administrativa da Escócia;

Desambiguação